Friedrich Althoff (1839-1908), homme politique prussien ;
 Gerd Althoff (né en 1943), médiéviste allemand ;
 Ingeburg Althoff-Schwerzmann (née en 1967), rameuse allemande ;
 Kai Althoff (né en 1966), artiste plasticien allemand.

Voir aussi 
 Althoff Hotels
 Circus Franz Althoff